Шагыр () — название населённых пунктов в Казахстане:

 Шагыр — село в Шалкарском районе Актюбинской области, упразднено в 2019 г.
 Шагыр — село в подчинении горадминистрации Арыса Туркестанской области.